Heimatmuseum ist:
 ein spezieller Museumstyp, siehe Heimatmuseum
 Siehe auch: Liste von Heimatmuseen und Heimatstuben
 der Titel eines Romans des deutschen Schriftstellers Siegfried Lenz, siehe Heimatmuseum (Roman)
 der Titel der Verfilmung dieses Romans, siehe Heimatmuseum (Film)